

Омутниця — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци
 Омутниця — присілок, Глазовський район, Удмуртія